Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978 года  прошёл под эгидой ФМЖД 1 — 21 октября в Арко (Италия) по круговой системе и продолжился 11—16 марта 1979 года матчем за первое место. 6 победителей приглашались в финал следующего чемпионата мира, участники, занявшие 7-12 место, попадали в полуфинал.

Ход турнира 
В турнире приняли участие 20 спортсменов из 13 стран. Приглашались чемпионы стран, входивших в ФМЖД. СССР и Нидерланды могли выставить призёров последнего национального чемпионата, кроме того, персональное приглашение получили призёры Олимпийского турнира 1976 года Роб Клерк и Вячеслав Щёголев. Два места представлялись хозяевам чемпионата.

В полуфинале спортсмены были разбиты на две группы, 11 лучших участвовали в финале. Вместо Мишеля Изара, который не смог продолжить выступления, был включён Оскар Ферпост. В финале долгое время лидировал Вячеслав Щёголев, но в 7-м туре его догнал, а в 8-м обогнал Харм Вирсма. Анатолий Гантварг в последних турах выиграл у Франка Дроста и Роба Клерка и догнал лидера.

Гантварг и Вирсма в дополнительном матче разыграли звание чемпиона мира.

Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг, второе место занял Харм Вирсма, третье — Вячеслав Щёголев.

В матче за шестое место между Мищанским и Клерком все шесть партий закончились вничью, и шестое выходящее место по коэффициенту получил Мищанский.

Группа A

Группа B

Финал

Матч за 1-е место

Литература 
 Журнал «Шашки» 1978 № 12, с.1-3.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1978, 1979
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1978
Спорт в Италии в 1978 году
1978 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Октябрь 1978 года
Чемпионаты мира в Италии